Fantasea е дебютната миксирана лента на американската рапърка Азалия Банкс, издадена на 11 юли 2012 г. за дигитално сваляне.

История 
На 10 май 2012 г. в Twitter Азалия Банкс написа, че ще издава EP през същия месец, миксирана лента на име Fantastic през лятото и дебютен албум на име Broke with Expensive Taste.На 30 май 2012 г. в Twitter тя казва, че името няма да е Fantastic, а че ще е Fantasea.Датата на издаване първо трябваше да е 4 юли, но е отложена за 11 юли.Jumanji е първата песен, издадена от миксираната лента. Издадена е на 11 май 2012 г.На 13 юни 2012 г. тя издава Aquababe.Nathan е издадена на 29 юни 2012 г. Песента е дует със Стайлс Пи.

Списък с песни

Сингли 
Esta Noche трябваше да бъде първия сингъл от миксираната лента, но песента е отменена.

История на издаване

Източници 

Албуми на Азалия Банкс
Музикални албуми от 2012 година
Микстейпи